Fortunati peut faire référence à : 
 Leopoldina Fortunati (née en 1949), féministe, théoricienne et auteure italienne.
 Michael Fortunati, nom de scène de Pierre Michel Nigro (né en 1955), chanteur, auteur et compositeur d'origine italienne.
 Ricky Memphis, pseudonyme de Riccardo Fortunati (né en 1968), acteur italien.

 , politicien brésilien, maire de Porto Alegre.
  (1746–1821), compositeur italien.